Ирина Викторовна Александрова (9 июля 1971, Москва) — советская и российская футболистка, полузащитник московского Чертаново-СКИФ и сборных СССР и России.

Карьера 
 Сборная
Выступая за сборную СССР забила четыре гола в ворота сборных США, Польши (2) и Норвегии.

Выступая за сборную сборную России сыграла против сборных Голландии, Болгарии (2), Франции, Германии и Испании.

18 мая 1993 года в матче чемпионата России между командами «СиМ-Россия» и «СКИФ-Фемина» (0:4) забила 4 мяча.

Из-за постоянных травм закончила выступления в 1996 году.

Достижения 
 Командные
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1993
 финалист кубка России: 1992

 Личные
 В списке «33 лучших футболистки чемпионата России» (2): 1992, 1993

Статистика 
 Клубная

Примечания 

Футболистки России
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Спартак»
Игроки ЖФК «Чертаново»